Головачук Микола Григорович (нар. 3 червня 1968, Дорошівці, Заставнівський район, Чернівецька область, УРСР) — радянський та український футболіст.
 Головачук Юрій Миколайович (нар. 13 березня 1995, Красилів, Хмельницька область, Україна) — український футболіст, нападник.